ESF peut signifier:
 Études sans frontières, une organisation non gouvernementale aidant les étudiants de pays en crise à poursuivre leurs études ;
 Écologie sans frontière, une organisation non gouvernementale française réunissant des citoyens soucieux des dommages causés par l'homme à l'environnement ;
 Électriciens sans frontières, une organisation non gouvernementale facilitant l’accès à l’énergie et à l’eau ;
 École du ski français, un regroupement d'écoles de ski en France ;
 Édition sociale française, un éditeur français ;
 , une organisation non gouvernementale avec le but de défendre le droit à l'éducation dans le respect de la dignité humaine, de développer l'éducation et les ressources humaines chez les populations défavorisées ;
 European Science Foundation